Bella Vita steht für:

 die 2002 gründete Produktionsfirma Bella Vita Film
 die Komödie Bella Vita (2010)
 eine Single vom Album Sky Is the Limit des Schweizer House-DJs DJ Antoine